Balduin VI. Flanderský řečený Dobrý (fr. Baudouin de Mons, Baudouin de Hasnon a Baudouin le bon, 1030-17. července 1070 Bruggy) byl hrabě henegavský a flanderský.

Život 
Balduin VI. se narodil jako nejstarší syn z manželství Balduina V. a Adély, dcery francouzského krále Roberta II. Po smrti krále Jindřicha I. byl Balduinův otec poručníkem Filipa I.

Balduin byl údajně velmi zbožný a na rozdíl od svého otce a děda byl chatrného zdraví. Roku 1051 se oženil s Richildou, vdovou po henegavském hraběti Heřmanovi. Sňatkem získal hrabství Mons a Henegavsko a roku 1067 podědil po otci Flandry. Zemřel v důsledku nevyléčitelné nemoci, byl pohřben v benediktinském klášteře Hasnon, který roku 1060 obnovil. Na smrtelném loži rozdělil hrabství mezi své dva syny, Arnulf měl dostat Flandry a mladší Balduin Henegavsko.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  www.mittelalter-genealogie.de
  genealogiequebec.info

Henegavové
Henegavská hrabata
Flanderská hrabata
Úmrtí v Bruggách
Pohřbení v klášteře Hasnon
Narození v 11. století
Úmrtí 17. července
Úmrtí v roce 1070
Muži